Laïcisation (Église catholique) : réduction d'un clerc à l'état laïc. 
 Laïcisation : transformation en écoles publiques d'écoles privées, généralement tenues jusque-là par des congrégations religieuses en France au début du  en vertu de la Loi sur les congrégations.
 Laïcisation : mise en pratique des principes de la laïcité à l'intérieur d'un État.
 Laïcisation en France au .